Pasir Biru (Cibiru), een plaats in Indonesië
Pasir Biru (Rancakalong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing